Clan Minamoto
 Lika Minamoto (1981-), mannequin et actrice japonaise.

Voir aussi 
 
Patronyme japonais